De Kantonsraad van Zürich (Duits: Kantonsrat) is het kantonsparlement van het kanton Zürich. De Kantonsraad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 180 leden die via algemeen kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar. De laatste verkiezingen vonden op 12 april 2015 plaats.

Geschiedenis 
Na de invoering van het vrouwenstemrecht in het kanton Zürich in 1970 was Martha Ribi-Raschle vanaf 1971 een van de eerste vrouwelijke leden van de Kantonsraad van Zürich.

Samenstelling Kantonsraad 1999-2019
De samenstelling van de Kantonsraad na de verkiezingen van 1999 tot en met 2015 ziet er als volgt uit:

Overzicht aantal vrouwen
Op 15 november 1970 werd in het kanton Zürich het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Het kanton Zürich was het achtste kanton dat het vrouwenkiesrecht invoerde.

Voetnoten

Zie ook
 Regeringsraad van Zürich
 Kantonsparlement
 Kantonsraad#Kantonsraad in een kanton

Externe links
 Officiële website Kantonsraad (in het Duits)
 Verkiezingsuitslagen 1999, 2003 (in het Duits)

Zur
Zürich (kanton)